Колалтитла има више значења:

 Колалтитла (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колалтитла (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику